

Sigle 
 Movimento Muttahida Qaumi – partito politico pakistano

Codici 
 MQM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mardin (Turchia)
 mqm – codice ISO 639-3 della lingua marchesana meridionale